Kije (gromada w powiecie pińczowskim)
 Kije (gromada w powiecie sulechowskim) (świebodziński/sulechowski)